Taster  bezeichnet:
 eine spezielle Ausführung des Schalters, siehe Taste
 einen Messtaster, siehe Koordinatenmessgerät
 bei verschiedenen Tiergruppen einen Teil der Mundwerkzeuge, siehe Palpus
 bei Spinnentieren eine Extremität im Kopfbereich, siehe Pedipalpus
 Schnelltaster, Messgerät
 Vandalismustaster, geschütztes Gerät